Улица Романа Шухевича — улица в ряде городов Украины, названная в рамках декоммунизации в честь украинского политического и военного деятеля Романа Шухевича.
 Улица Романа Шухевича (Днепр);
 Улица Романа Шухевича (Одесса).